Generalsprozess steht für
Generalsprozess (Lorenz Knorr), 1962
Prozess Oberkommando der Wehrmacht, 1947